El Torneig de Brussel·les 2013, conegut oficialment com a Brussels Open 2013 és un esdeveniment de tennis femení sobre terra batuda que pertany als Premier Tournaments de la WTA. La tercera edició del torneig es va disputar entre el 18 i el 25 de maig de 2013 al Royal Primerose Tennis Club de Brussel·les, Bèlgica.

Aquesta fou la darrera celebració d'aquest torneig, ja que es va cancel·lar l'any següent.

Quadre individual femení

Quadre dobles femenins

Enllaços externs 
 Web oficial    
 Quadre individual femení 
 Quadre dobles femenins 

WTA Tour 2013
Competicions tennístiques a Bèlgica